Drostehuis (Amerongen) - monumentaal pand in de Nederlandse plaats Amerongen
 Drostenhuis (Assen) - monumentaal pand in de Nederlandse plaats Assen
 Drostenhuis (Culemborg) - monumentaal pand in de Nederlandse plaats Culemborg
 Drostenhuis (Ootmarsum) - monumentaal pand/museum in de Nederlandse plaats Ootmarsum
 Drostenhuis (Zwolle) - monumentaal pand in de Nederlandse plaats Zwolle